OSE, el término puede hacer referencia a:

OSE, Obras Sanitarias del Estado, Uruguay.
 Organización Sindical Española,​ conocida comúnmente como Sindicato Vertical.
Open Source Ecology